Константин Горшенин:
 Горшенин, Константин Павлович (1888—1981) — советский почвовед, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Горшенин, Константин Петрович (1907—1978) — советский юрист, генеральный прокурор и министр юстиции СССР.